Делемон — місто в Швейцарії, центр кантону Юра.
 «Делемон» — швейцарський футбольний клуб.
 77755 Делемон — астероїд головного поясу.